

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 3 podstawowe
 Role – część miasta Sucha Beskidzka
 Role – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków 
 Role – kolonia wsi Role w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Role – część wsi Wojakowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Role – część wsi Raba Wyżna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna
 Role – część wsi Gródek w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Role – część wsi Łękawica w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Role – część wsi Blizne w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Jasienica Rosielna
 Role – część wsi Domaradz w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz
 Role – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko 
 Role – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Rąbino

Zobacz też 
 Rola